GRU puede referirse a: 

 el código IATA del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la ciudad de São Paulo (Brasil);
 el Departamento Central de Inteligencia (Glavnoe Razvedyvatel'noe Upravlenie), el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa;
 Gru, el protagonista de la película de animación Despicable Me

Siglas